Аутоклав се може односити на:
  Аутоклав (хемија) 
  Аутоклав (медицина)